Charles Théodore de Bavière peut désigner
 Charles-Théodore de Bavière (électeur) (1724 - 1799), électeur palatin
 Charles Théodore de Bavière (prince) (1795 - 1875)
 Charles-Théodore en Bavière (1839 - 1909), neveu du précédent